Duki peut désigner:

Toponymie
 Duki, un village en Pologne
 Duki, un village en Iran
 Duki, une ville au Pakistan